Eon, mint filozófiai fogalom
 Eon, a Föld történetének tagolásában a legnagyobb időegység
 E.ON, düsseldorfi székhelyű holding